Фложа́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Бордо, 55 км на південний захід від Періге.

Історія 

1 січня 2019 року Фложак і Сігулес було об'єднано в новий муніципалітет Сігулес-е-Фложак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 316,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Фложак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фложак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь